— escritor romano do 
 Cláudio Eliano — escritor romano do  e III
 Eliano (usurpador) — usurpador romano do 
 Leliano — usurpador romano do  erroneamente chamado Eliano
 Eliano (tribuno) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos